Роделло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 971 человек (2008 г.), плотность населения составляет 110 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 12050. Телефонный код — 0173.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, священномученик, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.rodello.cn.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики